David Gallienne (1988-), chef étoilé français, vainqueur de Top Chef ;
 Eva Le Gallienne (1899-1991), actrice anglaise ;
 Guillaume Gallienne (1972-), acteur, scénariste et réalisateur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Richard Le Gallienne (1866-1947), auteur et poète anglais.
Patronyme français